A Equipe Brasileira representa o Brasil na Fed Cup de tênis, compete sob o comando da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Atualmente competem no Grupo I da Divisão das Americas.

Historia 
O Brasil competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1965.  Seus melhores resultados foram a classificação para as quartas de final em 1965 e 1982.

Equipe atual (2023) 
Fonte CBT.
 Beatriz Haddad Maia
 Laura Pigossi
 Luisa Stefani
 Carolina Meligeni
 Ingrid Martins

Ver também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Brasileira da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis